

Nom commun 
 la fête, désignant un moment festif
 en particulier, la fête dans le calendrier des saints.
 la fête dans le calendrier liturgique catholique.
 au Québec, une fête est un anniversaire

Patronyme 

 Jean-Michel Fête (?-), est un acteur français.

Toponyme 

 Le Fête, une commune française de Côte d'Or.

Voir aussi